Dürrnberg steht für:
 Dürrnberg, Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Hallein, Bezirk Hallein, Österreich
 Dürrnberg (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Dürrnberg (Gemeinde St. Konrad), Ortsteil der Gemeinde St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dürnberg
 Dürrenberg